La ciudad de Valencia se divide administrativamente en 19 distritos, que a su vez se subdividen en 88 barrios y pedanías como sigue:

Referencias

Enlaces externos 
 Planos Guía Urbana por Barrios en la "Cartoteca Digital" del Ayuntamiento de Valencia